Årdal oder Aardal ist der Name folgender Orte in Norwegen:

 Årdal, norwegische Kommune im Fylke Vestland
 Øvre Årdal, Ort in der Kommune Årdal
 Årdalstangen, Verwaltungssitz der Kommune Årdal
 Årdal (Hjelmeland), Ort in der Gemeinde Hjelmeland im Fylke Rogaland
 Årdal (Bygland), Ort in der Gemeinde Bygland im Fylke Agder
 Årdal (Gloppen), Ort in der Gemeinde Gloppen im Fylke Vestland

Årdal oder Aardal ist der Familienname folgender Personen:
 Asgeir Årdal (* 1983), norwegischer Skilangläufer
 Bernt Aardal, norwegischer Politikwissenschaftler
 Karen Aardal, norwegisch-niederländische Mathematikerin

Siehe auch:
 Ardal
 Aartal
 Ahrtal